Лужи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лужи — хутор в Ошмянском районе Гродненской области.
 Лужи — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Лужи — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Лужи — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Лужи — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Лужи — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Лужи — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Лужи — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Лужи — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Лужи — деревня в Торопецком районе Тверской области.

См. также 
 Лужа (значения)
 Чистые Лужи